Крути́й Яр — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Максимівська сільська рада.

Площа села — 63 га. Кількість дворів — 38, кількість населення на 01.01.2007 р. — 94 чол.

Географія 
Село Крутий Яр знаходиться біля витоків річки Любашівка, на відстані 1 км від села Вільне (Новомиколаївський район) і за 2,5 км від села Максимівка.

Село розташоване за 34 км від районного центра, за 64 км від обласного центра.

Найближча залізнична станція — Вільнянськ — знаходиться за 34 км від села.

Історія 
Село утворилося в 1921 р. на місці хуторів сімейства Тенетів.

В 1932-1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Економіка 
Тут працює ФГ «Матюха М. П.»

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Джерела 

 Князьков Ю. П. Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. Запоріжжя. — 2006.
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області